Марк Пасман (; 16 марта 1932, Рига,  
Латвия — 4 августа 2011) — латвийский и советский шахматист, победитель чемпионата Латвии по шахматам 1951 года.

Карьера шахматиста 

Марк Пасман научился играть шахматы в 14 лет и очень скоро стал одним из сильнейших шахматистов Латвии пятидесятых годов. В 1949 году он дебютировал в финале чемпионата Латвии по шахматам, на следующий год занял почетное 4 место, а ещё через год стал чемпионом Латвии по шахматам. 1952 году он занимает 2 место в чемпионате Латвии, а в 1958 году выигрывает чемпионат Риги. Марк Пасман играл за сборную Латвии на командных чемпионатах СССР в 1953 (на 4 доске: +0, =5, -2), 1958 (на 4 доске: +2, =2, -4) и 1960 (был первым запасным и набрал 5 очков из 7) годах. Также он представлял латвийскую команду "Даугава" на командном кубке СССР в 1954 году (на 5 доске: +3, =2, -5), и играл за команду "Динамо" в 1968 году (на 5 доске: +1, =3, -5).
В 1964 он стал победителем Всесоюзного индивидуального чемпионата "Динамо".
Марк Пасман закончил Латвийский университет.

Примечания

Ссылки 
 Карточка Марка Пасмана  на сайте chessgames.com
 Карточка Марка Пасмана  на сайте 365chess.com

Шахматисты СССР
Шахматисты Латвии
Выпускники Латвийского университета